Рыжиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Рыжиково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Рыжиково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Рыжиково — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Рыжиково — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Рыжиково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Рыжиково — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Рыжиково — село в Даниловском районе Ярославской области.
 Рыжиково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.